Provolone – formaggio italiano
 Provolone Valpadana – formaggio DOP prodotto in Pianura Padana
 Provolone del Monaco – formaggio DOP prodotto in provincia di Napoli